Drillia unimaculata är en snäckart som först beskrevs av Sowerby 1834.  Drillia unimaculata ingår i släktet Drillia och familjen Drilliidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
unimaculata